Garamond může mít tyto významy:

 příjmení osob

 Claude Garamond (1499–1561) – francouzský typograf, řezač písma a písmolijec
 Jacques Nathan-Garamond (1910-2001) – francouzský grafik

Ostatní možnosti 

 Garamond (nakladatelství) – české nakladatelství v Praze, zaměřené na překlady z francouzské a frankofonní literatury
 Garamond – název několika rodin typografického patkového písma
 garamond, garmond – velikost písma odpovídající 10 bodům

Podobně znějící 

 Garamon s.r.o. – české nakladatelství v Hradci Králové 
Gramond – francouzská obec, která se nachází ve francouzském kantonu Baraqueville-Sauveterre